

Чишма — присілок, Баликликульська сільська рада, Аургазинський район, Башкортостан
 Чишма — присілок, Султанмуратовська сільська рада, Аургазинський район, Башкортостан
 Чишма — присілок, Балтачевський район, Башкортостан
 Чишма — село, Бірський район, Башкортостан
 Чишма — присілок, Бірський район, Башкортостан
 Чишма — присілок, Буздяцький район, Башкортостан
 Чишма — село, Дюртюлинський район, Башкортостан
 Чишма — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Чишма — присілок, Нефтекамський міський округ, Башкортостан
 Чишма — присілок, Татишлинський район, Башкортостан

Див. також 
 Кизил-Чишма
 Новочишма
 Танип-Чишма
 Таш-Чишма
 Чишма-Бураєво
 Чишма-Уракаєво
 Чишми